Le nom Arpe peut désigner :

 Arpe, un toponyme de Navarre, signifie caverne, grotte en basque ;
 Arpe désigne un pâturage d'altitude en Savoie ;
 deux rivières de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, affluentes de la Wenne, dans le bassin de la Ruhr, en Allemagne.

Le sigle ARPE peut faire référence à :

  Agences régionales pour l'environnement en France ;
 Association de Réflexion pour la Plongée des Enfants ;
 Association pour la Recherche en Physiologie de l'Environnement ;
 Aide à la recherche du premier emploi, en France ;
 Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en France ;
 Taxe ARPE (taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport).

Paronyme : Harpe.